Gagliardi puede hacer referencia a:

Achille Gagliardi, escritor italiano.
Alejandro Gagliardi, futbolista argentino.
Bernardino Gagliardi, pintor italiano.
Ed Gagliardi, bajista estadounidense.
Emmanuelle Gagliardi, tenista suizo.
Filippo Gagliardi, pintor italiano.
Frank Gagliardi, músico estadounidense.
Héctor Gagliardi; poeta, recitador y letrista de tango argentino
John Gagliardi, entrenador estadounidense de fútbol americano.
Sara Gagliardi, política estadounidense.
Peppino Gagliardi, cantante italiano.
Peter Gagliardi, deportista australiano
Rosario Gagliardi, arquitecto italiano.